Nicole Maurer (ur. 28 stycznia 2000 w Calgary) – kanadyjska skoczkini narciarska. Uczestniczka mistrzostw świata seniorów (2017) oraz juniorów (2016 i 2017).

W Pucharze Świata zadebiutowała 13 lutego 2016 podczas zawodów w Ljubnie, gdzie odpadła w kwalifikacjach. Pierwsze punkty w zawodach tego cyklu zdobyła w swoim pierwszym występie w konkursie głównym – 15 lutego 2017, w ramach rywalizacji w Pjongczangu, zajęła 26. miejsce.

W lutym 2017 wzięła udział w mistrzostwach świata seniorów w Lahti, zajmując 39. pozycję w konkursie indywidualnym kobiet.

Dwukrotnie startowała w mistrzostwach świata juniorów – w 2016 uplasowała się na 39. miejscu w konkursie indywidualnym, a rok później była 18. indywidualnie, 11. w konkursie drużyn mieszanych i 6. w rywalizacji drużyn kobiecych.

W marcu 2019 zdobyła brązowy medal mistrzostw Ameryki Północnej w konkursie indywidualnym na skoczni dużej.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Ameryki Północnej

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 2000